Струве, Василий: Струве, Василий Бернгардович (1854—1912) — российский педагог-математик.
 Струве, Василий Васильевич (1889—1965) — советский востоковед-египтолог и ассириолог, педагог, академик АН СССР.
 Струве, Василий Яковлевич (1793—1864) — российский астроном, первый директор Пулковской обсерватории.